Finala Cupei Campionilor Europeni 1982 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Feijenoord Stadion, Rotterdam, pe 26 mai 1982, care le-a pus față în față pe Aston Villa din Anglia și Bayern München din Germania.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1981–82

Legături externe
1981-82 season at UEFA website

1982 în fotbal
1982